El término Suaqui proviene de la palabra del idioma pima Suaaqui, y significa "Corazón de pitaya"; de sua interior, corazón, y aqui, pitaya, y puede referirse a:

 Suaqui o Suaqui Chico; pueblo histórico y extinto que se ubicaba en el centro del estado de Sonora, México, y que quedó sumergido por el agua de la represa Plutarco Elías Calles (El Novillo);
 Municipio de Suaqui, antiguo municipio en el mismo estado;
 Suaqui (licor), bebida destilada de pitaya silvestre
 Suaqui, localidad del municipio de Baviácora, Sonora;
 Suaqui Grande, pueblo en Sonora;
 Municipio de Suaqui Grande, municipio de Sonora;
 Suaqui de la Candelaria, localidad del municipio de Hermosillo, Sonora;
 Nuevo Suaqui, localidad del municipio de Hermosillo, Sonora.